38. Mistrzostwa Świata w Short Tracku odbyły się w Debreczynie na Węgrzech w dniach 8 – 10 marca.

Kalendarz

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 Wyniki kobiet
 Wyniki mężczyzn

Mistrzostwa świata w short tracku
2013 w sportach zimowych
2013 na Węgrzech
Sport w Debreczynie